Škoda Auto – czeska marka samochodów osobowych
 Škoda Transportation – czeska firma przemysłu maszynowego z Pilzna, produkująca m.in.  elektrowozy, EZT, tramwaje i trolejbusy
 Škoda Auto Grand Prix MTB – cykl wyścigów w kolarstwie górskim
 Emil Škoda – czeski inżynier i przemysłowiec
 Škoda lásky – pol. szkoda miłości, znany jako  Banda, Rosamunde, Beer Barrel Polka – jeden z największych przebojów XX w. do melodii Jaromíra Vejvody